В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Елізабет Смайлі здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 4-6, 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Лорі Макніл (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (півфінал)
  Лариса Нейланд (півфінал)
  Елізабет Смайлі (переможниця)

 Наталі Ерреман (2-ге коло)
 Бет Герр (1-ше коло)
 Сара Гомер (1-ше коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships